Federico Moreira (1961), Uruguayaans wielrenner
 Federico Moreira (1993), Uruguayaans wielrenner en zoon van bovenstaande.